Загайно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Загайно — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Загайно — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.